Nazwę pi Ursae Majoris (π UMa / π Ursae Majoris) noszą dwie leżące blisko siebie gwiazdy:
 π1 Ursae Majoris 
 π2 Ursae Majoris